Louis Dauvergne (1828-1899), peintre français ;
 Louis Dauvergne (1854-1903), juriste et architecte français.